Tibor Holéczy ist der Name folgender Personen:

* Tibor Holéczy (Skilangläufer) (* 1943), ungarischer Skilangläufer
 Tibor Holéczy (Biathlet) (* 1969), ungarischer Biathlet